Met Kreuzbergsattel kan bedoeld worden:

Kreuzbergsattel (Karinthië), een pas in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië
Kreuzbergsattel of Kreuzbergpas, een pas in het Italiaanse Bozen-Zuid-Tirol